Okręty US Navy o nazwie USS "Didrickson Bay":
 Pierwszy USS "Didrickson Bay" (CVE-64) - lotniskowiec eskortowy typu Casablanca. Przemianowany na USS "Tripoli" przed wodowaniem.
 Drugi USS "Didrickson Bay" (CVE-100) - lotniskowiec eskortowy typu Casablanca. Przemianowany na USS "Bougainville" przed wodowaniem.

Didrickson Bay